Кунедаг (), согласно исследованиям Джеффри Монмутского, тринадцатый легендарный король Британии, внук короля Леира. Вначале заключил союз со своим двоюродным братом Марганом против их тёти, королевы Корделии. Победив, они посадили свою родственницу в тюрьму, где она покончила жизнь самоубийством. После этого Кунедаг и Марган начали войну друг против друга. В итоге Кунедаг одержал победу, убил своего двоюродного брата и стал королём Британии.

Родословная

Источники 

 Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain, translated by Lewis Thorpe, Penguin, 1966

Легендарные короли Британии